Conseil Hassan II peut désigner ces gouvernements marocains:

le Conseil Hassan II 1 (ou sixième gouvernement) du  au  
 le Conseil Hassan II 2 (ou septième gouvernement) du  au  
 le Conseil Hassan II 3 (ou huitième gouvernement) du  au   
 le Conseil Hassan II 4 (ou dixième gouvernement) du  au  

Homonymie de gouvernement